

Persone 
 Roberto Ferri – cantautore italiano
 Roberto Ferri – pittore italiano

Altro 
 Roberto Ferri – personaggio della soap opera Un posto al sole.